The Widow's Might – cortometraggio del 1912 diretto da Percy Stow
The Widow's Might – cortometraggio del 1913 diretto da James Young
The Widow's Might – film del 1918 diretto da William C. de Mille